Video (über das englische video, dort ursprünglich aus dem lateinischen videre, wörtlich „sehen“, entlehnt) steht für:

 eine Videoaufnahme oder die dafür genutzten Verfahren, siehe Videotechnik
 Videoclip, ein Kurzfilm
 Musikvideo
 den Bildanteil einer Videoaufnahme, siehe Composite Video
 Video (Zeitschrift), deutsche Monatszeitschrift

Siehe auch: